Federación kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Federación, kommun, Entre Ríos, 
 Federación (kommunhuvudort i Argentina), Entre Ríos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar